A National Basketball Association 1956–1957-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 11. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a St. Louis Hawks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bob Cousy lett.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bob Cousy
Az év újonca: Tom Heinsohn

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bob Cousy
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Bobby Wanzer (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba